Jhansi – amministrazione municipale indiana
 Jhansi – accantonamento indiano
 Jhansi – stato principesco del subcontinente indiano del passato